SJR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Juan de Urabá (Colombia)